Bonobo steht für:

 Bonobo, Primatenart aus der Familie der Menschenaffen
 Bonobo (Musiker), unter diesem Pseudonym agierender Künstler Simon Green
 Bonobo (GNOME), Software-Komponenten-Framework der Arbeitsumgebung GNOME

th:โบโนโบ (แก้ความกำกวม)